Сен-Бенуа́-дю-Со () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.

Код INSEE кантона — 3617. Всего в кантон Сен-Бенуа-дю-Со входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сен-Бенуа-дю-Со.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 5 330 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Бенуа-дю-Со
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр